El término Universidad Simón Bolívar puede referirse a la:
 Universidad Simón Bolívar (Colombia) en Colombia;
Universidad Simón Bolívar (México) en México;
Universidad Simón Bolívar (Venezuela) en Venezuela;